Neohelix solemi är en snäckart som beskrevs av Kenneth C. Emberton, Jr. 1988. Neohelix solemi ingår i släktet Neohelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
solemi